Pietro Giannone kan syfta på:

 Pietro Giannone (1676–1748), italiensk historiker
 Pietro Giannone (1792–1872), italiensk poet